Ru puede referirse a:

 El símbolo del elemento químico rutenio.
 La romanización del carácter japonés る.
 Un tipo de cerámica china (Cerámica Ru).

También, ru puede hacer referencia a:
 Idioma ruso, por su código ISO 639 alfa-2.
 .ru, dominio de Internet para Rusia.

Además, RU puede referirse:
Republicanos Unidos, partido político de derecha (liberales y conservadores) fundado a fines del años 2020 en Argentina por una fusión de 4 espacios de derecha y centro-derecha.
 Las siglas del Reino Unido.
 Rusia, por su código ISO 3166-1 alfa-2.

Enlaces externos 

Siglas